Die Fußball-Verbandsliga Bremen 2004/05 war die 56. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Niedersachsen/Bremen angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der FC Oberneuland nach acht Jahren und der SC Weyhe nach einer Saison wieder aus der Oberliga Niedersachsen/Bremen abgestiegen, während aus der Landesliga die beiden Aufsteiger 1. FC Burg (erstmals in der höchsten Amateurklasse) und Lüssumer TV (Wiederaufstieg nach einer Spielzeit) hinzugekommen waren.

Sieger wurde zum vierten Mal der SC Weyhe, der jedoch auf den Aufstieg verzichtete. Stattdessen stieg der Zweitplatzierte Brinkumer SV in die Oberliga Nord auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. TS Woltmershausen verließ die Verbandsliga nach fünf Jahren wieder, OT Bremen nach sechs Jahren.

Abschlusstabelle

Literatur 
 

2004
Fußballsaison 2004/05